Пало Кавите има више значења:

 Пало Кавите, Гиљермо Арегин (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пало Кавите, Франсиско Арсео (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику